2 miejscowości w Polsce: 
 Domaniów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Domaniów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk